Дистиляція (перегонка) — процес розділення рідин, заснований на їхній різній здатності переходити в пароподібний стан у залежності від температури і тиску.
 Вакуумна дистиляція
 Парова дистиляція
 Молекулярна перегонка
 Фракційна дистиляція
 Глобальна дистиляція — геохімічний процес.

Див. також 
 Ректифікація
 Суха перегонка